Ciuffino – personaggio degli Snorky
 Ciuffino – uno dei nomi con cui è stato tradotto in italiano il personaggio di Benny Burro